Афана́сьевка — название географических объектов.

Населённые пункты

Казахстан 
 Афанасьевка — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.

Приднестровье 
 Афанасьевка — село в Дубоссарском районе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Россия 
 Афанасьевка — село в Алексеевском районе Белгородской области.
 Афанасьевка — деревня в Ижморском районе Кемеровской области.
 Афанасьевка — село в Курчатовском районе Курской области.
 Афанасьевка — деревня в Советском районе Курской области.
 Афанасьевка — село в Солнцевском районе Курской области.
 Афанасьевка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Афанасьевка — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Афанасьевка — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Афанасьевка — деревня в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Афанасьевка — село в Кировском районе Приморского края.
 Афанасьевка — село в Воскресенском районе Саратовской области.
 Афанасьевка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.
 Афанасьевка — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Афанасьевка — посёлок в Кайбицком районе Татарстана.

Украина 
 Афанасьевка — село в Снигирёвском районе Николаевской области.

Реки 
 Афанасьевка — река в Томской области России, приток Комбарс.
 Афанасьевка — река в Пермском крае России, приток Тимшора.

См. также 
 Афанасовка
 Афанасий
 Афанасьев
 Афанасьево
 Афанасьевская
 Афанасьевский
 Афанасьевское